Bistra je lahko ime več toponimov ali ustanov v Sloveniji oz. na slovenskem etničnem ozemlju:

Naselje 

 Bistra, Vrhnika
 Bistra, Črna na Koroškem

Vodotok 
 Bistra, Meža, pritok Meže
 Bistra, Ljubljanica, pritok Ljubljanice
 Bistra (Rio Chiaro), potok v Beneški Sloveniji, Italija

Drugo 
 Bistra, Domžale, mestna četrt Domžal
 Kartuzijanski samostan Bistra, v gradu Bistra sta zdaj Tehniški muzej Slovenije ter gostilna in hotel Bistra
 Znastveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (ZRS BISTRA Ptuj)

Toponimi "Bistra" na Hrvaškem 

Donja Bistra, Hrvaška
Gornja Bistra, Hrvaška
Občina Bistra, Hrvaška 
Bistra, ime potoka na območju Občine Bistra, ki teče skozi Donjo Bistro, pritok Krapine s severozahodnega pobočja Medvednice (Bistranska gora)
Bistra, ime potoka na območju Občine Jakovlje, ki teče skozi vas Jakovlje, pritok Krapine s severozahodnega pobočja Medvednice (Bistranska gora)
Kanal Bistra (na reki Koprivnica, pritoku Drave) in pred Slavonskim Bordom pb Savi.

Toponimi "Bistra" drugod 

 Bistra (Bister, Bistra, Bistrica, Bistër) je vrh v pogorju Šar planina na Kosovem
Bistra (Bistër; Bistra planina), gorski masiv v Severni Makedoniji z več vrhovi nad 2000 metrov (večinoma v nacionalnem parku Mavrovo) 
Bistra, ime večjega števila (okoli 9) vodotokov v Romuniji ter več naselij v Romuniji in Bolgariji
 Bistra, naselje in občina na severni meji Romunije (z Ukrajino) v pokrajini Maramureș
 Bistra, naselje in občina v pokrajini Alba, Romunija
 Bistra, vas v občini Popești, Bihor, Romunija
 Bistra, naselje v okraju Silistra, Bolgarija
 Bistra, naselje v okraju Tărgovište, Bolgarija
Bystra (toponimi na Poljskem)
Bystra, Gorlice, Malopoljsko vojvodstvo (južna Poljska)
 Bystra, Sucha, Malopoljsko vojvodstvo (južna Poljska)
 Bystra, Bielsko, Šlezija (južna Poljska)
 Bystra, Żywiec, Šlezija (južna Poljska)
 Bystra, Pomorjansko vojvodstvo (severna Poljska)
 Bystra, Zahodnopomorjansko vojvodstvo (severozah. Poljska)
Bystrá (toponimi na Češkem in Slovaškem)
Bystrá, najvišja gora zahodnih Tater na Slovaškem (po njej tudi Bystrá dolina)
naselje Bystrá (Pelhřimov) v češkem okraju Vysočina
naselje Bystrá (Brezno) v pokrajini Banská Bystrica (Slovaška)
 naselje Bystrá, Stropkov; Prešov (Slovaška)
naselje Krajná Bystrá, Prešov (severozahodna Slovaška)
 (naselje Bystré (nem. Bistrau), Svitavy; češki okraj Pardubice)

Glej tudi 

Bistrica (razločitev)
Bistričica
Bistrac, Bistrač (Hrvaška)